Pharao ist

 der Name der altägyptischen Könige, siehe Pharao,
 ein Spitzname für Sportler aus Ägypten, zum Beispiel die ägyptische Fußballnationalmannschaft
 der Titel eines polnischen Monumentalfilms aus dem Jahr 1966 Pharao (Film)
 der Name eines Kartenspiels, siehe Pharo
 der Name eines Computerspiels, siehe Pharao (Computerspiel) und Pharaoh’s Curse (Spiel von 1983)
 der Name eines Dancefloor-Acts, siehe Pharao (Band)
 der Name einer amerikanischen Power-Metal-Band, siehe Pharaoh (Band)
 der Name einer deutschen Heavy-Metal-Band (bis 1986 Regenbogen), siehe Regenbogen (Band)
 der Name eines russischen Hip-Hop-Musikers, siehe Pharaoh (Rapper)
 der Name einer Atomuhr, siehe Pharao (Atomuhr)
 der Name eines Wohnhauses in München, siehe Pharao-Haus
 der Name einer ägyptischen Insel nahe Aqaba, siehe Pharao-Insel
 der Titel eines Romans von Boleslaw Prus aus dem Jahr 1895

Pharaoh ist der Familienname folgender Personen:
 Mark Pharaoh (1931–2020), britischer Diskuswerfer, Kugelstoßer und Hammerwerfer

Siehe auch:
 Pharaoameise
 Pharaonenhund
 Pharaon
 Faraò
 König von Ägypten und des Sudan (Titel der modernen ägyptischen Herrscher)